Lishui bezeichnet:

 Lishui, die bezirksfreie Stadt Lishui (丽水市) in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Lishui (Nanjing), den Stadtbezirk Lishui (溧水区) der bezirksfreien Stadt Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Lishui (Qianjiang), die Großgemeinde Lishui (黎水镇) des Stadtbezirks Qianjiang der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Li Shui, einen Fluss im Flusssystem Jangtsekiang